Estramonio es el nombre común de la planta Datura stramonium. También puede referirse a:

La droga extraída de la planta y sus efectos alucinógenos: ver Estramonio (farmacología).
Brugmansia arborea, planta conocida como estramonios, en tre otros nombres vulgares.